Edwards County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Edwards County (Illinois)
 Edwards County (Kansas)
 Edwards County (Texas)